Горбачёв Николай Семёнович (20 мая 1892, д. Рогово,  Новгородской губернии, Российская империя  — 9 августа 1976, Москва, СССР) — советский военачальник, генерал-майор инженерных войск (17.01.1942).

Биография 
Родился 20 мая 1892 года в деревне Рогово, ныне в Кирилловском районе,  Вологодской области.
 
24 октября 1912 года был призван в Российскую Императорскую армию. Участник Первой мировой войны. В РККА  с 24 февраля  1918 года.  Принимал участие в гражданской войне воевал на Южном и Туркестанском фронтах в составе 15-й стрелковой дивизии и 4-го Отдельного сапёрного батальона. После войны продолжил службу в РККА на различных командных должностях. В конце 1930-х годов в должности начальника 81-го управления строительства,  принял участие в строительстве Каменец-Подольского укрепленного района, за что был награждён орденом Трудового Красного Знамени.

В началом  Великой Отечественной войны воевал на Юго-Западном фронте, где в марте 1942 года был тяжело контужен и ранен, с августа 1942 года   занимал  должность заместителя командующего Волховского фронта -начальника инженерных войск фронта,  в ноябре 1942 года  переведен на Закавказский фронт, с мая 1943 года  воюет в составах  3-го и 4-го Украинских фронтов. Летом 1943 года 26-е УОС РГК под руководством  Горбачёва возводит фронтовой оборонительный рубеж на участке Васильевка — Мелитополь — озеро Молочное. Также под его руководством на реке Днепр вслед за продвижением войск были возведены полевые оборонительные рубежи. На некоторых участках при создании оборонительных укреплений работы проводились под обстрелом артиллерии противника. Только благодаря своему высокому профессионализму и организаторским способностям потери личного состава при строительстве укреплений были минимальными. Осенью 1944 года возглавляемый  Горбачёвым 26-е УОС РГК принимал участие в обеспечении инженерных сооружений Карпатской. Под его руководством было организовано восстановление разрушенных участков дорог Сколе, Нижне- Верецкий перевал и др., а также работа по заготовке колейных дорог и мостов при наступлении наших войск. 

За время войны генерал Горбачёв был два раза персонально упомянут в благодарственных в приказах Верховного Главнокомандующего

После войны продолжил службу в армии. В 1946 году уволен в запас. Проживал в Москве.

Умер 9 августа 1976 года,  похоронен на Николо-Архангельском кладбище в Москве.

Награды 
 орден Ленина (22.02.1945)
 два ордена Красного Знамени (03.11.1944,  06.01.1945)
 орден Отечественной войны 1-й степени (16.05.1944)
 орден Трудового Красного Знамени (1940)
 орден Красной Звезды (21.02.1942)
 Медали в том числе:
 «За боевые заслуги» (28.10.1967) 
 «XX лет Рабоче-Крестьянской Красной Армии» (1938)
 «За оборону Ленинграда» (11.07.1945)
 «За Победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.» (1945)
 «Ветеран Вооружённых Сил СССР» (1976)

Приказы (благодарности) Верховного Главнокомандующего в которых отмечен Н. С. Горбачёв.
 За овладение штурмом городом Опава (Троппау) — важным узлом дорог и сильным опорным пунктом обороны немцев. 23 апреля 1945 года. № 341.
 За овладение городом Цешин — важным узлом дорог и сильным опорным пунктом обороны немцев. 3 мая 1945 года. № 361.

Литература 
 Уманский Р. Г. На боевых рубежах. – М.: Воениздат, 1960.

Примечания

Ссылки 
 
Участники Первой мировой войны (Россия)
Участники Гражданской войны в России (красные) 
Сапёры Великой Отечественной войны
Военачальники Великой Отечественной войны
Участники битвы за Днепр
Участники битвы за Кавказ
Похороненные на Николо-Архангельском кладбище